Kolumbija
 Guaviare (departman)
 Guaviare (rijeka)